Zęby tygrysa – powieść autorstwa Maurice’a Leblanca
 Zęby tygrysa – powieść autorstwa Toma Clancy’ego